Tampon steht für:

 Tampon, ein länglicher Watte- oder Mullbausch
 ein Klischee  bei einem indirekten Druckverfahren, siehe Tampondruck
 ein Metallstift an einer Zylinderhemmung, siehe Hemmung (Uhr) #Zylinderhemmung

Le Tampon steht für:
 Le Tampon, Gemeinde im Übersee-Département Réunion, Frankreich

Kantone:
 Kanton Le Tampon-1, Kanton in der Gemeinde Le Tampon, Département Réunion, Frankreich
 Kanton Le Tampon-2, Kanton in der Gemeinde Le Tampon, Département Réunion, Frankreich
 Kanton Le Tampon-3, Kanton in der Gemeinde Le Tampon, Département Réunion, Frankreich
 Kanton Le Tampon-4, Kanton in der Gemeinde Le Tampon, Département Réunion, Frankreich

Siehe auch:
 Tamponade
 Tamponage